Сан Франсиско Буенависта има више значења:

 Сан Франсиско Буенависта, Ел Серито (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско Буенависта (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Франсиско Буенависта (Тијангисманалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику